Kadolz bezeichnet:

 Seefeld-Kadolz
 Kleinkadolz
 Großkadolz
 Kadolec, Ortsteil von Slavonice
 Kadolz (Herrschaft)